Bogen (stad), stad in Duitsland
 Bogen (Evenes), plaats in Noorwegen

Zie ook 
 Boog (doorverwijspagina)